Wintergarten bezeichnet:
 Wintergarten, ein Anbau an Häuser
 ein Garten, der vor allem Pflanzen zeigt, die im Winter blühen oder durch immergrüne Belaubung oder farbige Stämme auch in der kalten Jahreszeit interessant sind.
 Wintergarten (Varieté), ein Varieté-Theater in Berlin
 Wintergarten (Schiffsteil), Teil eines U-Bootes
 Wintergarten (Lübeck), ehemaliges Vergnügungslokal in Lübeck
 Breiters Wintergarten, ehemalige Gartenanlage in Leipzig

Siehe auch:

 Im Wintergarten (Manet)
 Winter Garden